Ед Літценбергер (,  15 липня 1932, Нойдорф, Саскачеван —  1 листопада 2010, Етобіко, Онтаріо) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 658 матчів у НХЛ, включаючи 40 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1955.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1955, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1957.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Чикаго Блек Гокс» — 1961. 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964. 
 Володар Кубка Колдера в складі «Рочестер Американс» — 1965, 1966.

Статистика

Посилання 
 

 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Випускники Саскачеванського університету
Уродженці Саскачевану
Померли в Торонто